Autofradate – satrapo persiano della Lidia del IV secolo a.C.
 Autofradate – satrapo del Tabaristan e del Mardistan nella seconda metà del IV secolo a.C., all'epoca di Alessandro Magno
 Autofradate –  ammiraglio persiano all'epoca di Alessandro Magno